De Europese/Afrikaanse zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2011.
In diverse groepen strijden landen voor promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee beste landen uit de eerste regionale groep plaatsen zich voor een promotiewedstrijd waarin promotie naar de wereldgroep kan worden afgedwongen.

Groep I

Groep II

Groep III (Europa) 
 Datum: 11 mei -14 mei 2010
 Locatie: Tennis Club Jug-Skopje, Skopje, Macedonië
 Ondergrond: gravel
 Deelnemende landen: Albanië, Andorra, Armenië, Georgië, IJsland, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, San Marino en Turkije
 Groepen: 4
 Promotie naar groep II in 2012: Turkije & Moldavië

Groep III (Afrika) 
 Datum: 4 juli - 9 juli 2011
 Locatie: Smash Tennis Academy, Cairo, Egypte
 Ondergrond: gravel
 Deelnemende landen: Algerije, Benin, Egypte, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Madagaskar, Nigeria, Rwanda, Zimbabwe
 Groepen: 2
 Promotie naar groep II in 2012: Egypte & Madagaskar

Zie ook 
 Opzet Davis Cup

Externe links 
Officiële website

Davis Cup 2011